

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Schützen am Gebirge

Inne 
 Česno – pol. Oko ula, proza Jakuba Demla